Зульц — містечко та громада в Австрії, в окрузі Фельдкірх землі Форарльберг 
 Зульц-ам-Неккар — місто в Німеччині, в землі Баден-Вюртемберг
 Зульц — німецька назва спустілого села в Широколанівському районі Миколаївської області